In Germania:
 Waldstetten – un comune del circondario di Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Waldstetten – un comune del circondario di Günzburg in Baviera